Ел Салвахе има више значења:

 Ел Салвахе (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Салвахе (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвахе (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салвахе (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику